Мункер ( — сердце моё):

Корабли 
 «Мункер» — шнява Балтийского флота России, участник Северной войны 1700—1721 годов.
 «Мункер» — шнява Азовской флотилии России.

Персоналии 
 Мункер, Франц (1855—1926) — германский историк литературы, преподаватель, научный писатель.